Il singolare del Copenaghen Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tim Henman era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lars Burgsmüller ha battuto in finale 6–3, 6–3 Olivier Rochus.

Teste di serie

  Jiří Novák (quarti di finale)
  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Nicolas Kiefer (primo turno)
  Davide Sanguinetti (semifinali)

 Michail Južnyj (primo turno) 
 Jarkko Nieminen (primo turno) 
 Adrian Voinea (primo turno) 
 Christophe Rochus (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2002
ATP Tour 2002